Жебрак — фамилия а также топоним:

Фамилия 
Известные носители:
 Жебрак, Антон Романович (1901—1965) — советский генетик и селекционер.
 Жебрак, Михаил Юрьевич (род. 1965) — российский журналист и телеведущий.
 Жебрак-Русанович, Михаил Антонович (1875—1918) — российский военный деятель, полковник, участник Белого движения.

Топоним 
 Жебрак — город в Чехии.
 Замок Жебрак — замок в городе Жебрак.